La nazionale Under-23 di pallavolo femminile della Bulgaria è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Bulgaria con un'età inferiore di 23 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Bulgaria.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-23

Collegamenti esterni
 

 U-23
Bulgaria